Селективність(,  ) – 

 Вибірковість, ступінь здатності до вибірковості дії окремої технологічної операції або реаґентів (напр., флокулянтів) на окремі складові компоненти збагачуваного матеріалу. 
 Міра чутливості технологічного процесу до різниці властивостей компонентів, що підлягають розділенню. Напр., при збагаченні корисних копалин виділяють селективний концентрат – той, що містить один корисний компонент (на відміну від неселективного, т. зв. колективного концентрату, який містить декілька корисних компонентів). 
 Селективність (електроніка): властивість пристрою з безлічі сигналів, які несуть різну інформацію, виділяти корисні сигнали або реагувати тільки на сигнали з наперед заданими параметрами. Наприклад, широко відома і застосовується частотна селективність. 
 В економіці – відбір конкретних фінансових інструментів з метою включення їх до інвестиційного портфеля на основі прогнозування зміни їхньої курсової вартості. 
 У електроенергетиці – властивість релейного захисту, яка характеризує здатність виявляти пошкоджений елемент електроенергетичної системи і відключати його тільки найближчими до нього комутаційними апаратами. Це дозволяє локалізувати пошкоджену ділянку і не припиняти нормальну роботу інших ділянок електромережі. 
 У хімії – селективність розчинення (селективні розчинники), селективність сорбції (селективні сорбенти), селективні хімічні реакції тощо.

Література